Het ATP-tennistoernooi van New Haven (officieel Pilot Pen Tennis) van 2006 werd van 20 tot en met 26 augustus gespeeld in de Amerikaanse stad New Haven. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Cullman-Heyman Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

New Haven
ATP-toernooi van New Haven